Ла-П'ярр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південний схід від Парижа, 135 км на північ від Марселя, 35 км на захід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ла-П'ярр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-П'ярр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи